Termenul „Amper” se poate referi la:

Amperul (simbol: A) unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric.
Denumiri geografice
Amper (râu), din Bavaria, Germania.
Personalități marcante
 André Marie Ampère (1775–1836), fizician și matematician francez.
Quirin Amper jr. compozitor german.
Robert Amper (* 1960), actor, regizor și autor german.
Thomas Amper (* 1962), cântăreț și compozitor german.